La Roche kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Roche-sur-le-Buis, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Roche-sur-Grane, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Roche-sur-Foron, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Roche-Maurice, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 La Roche-Mabile, departementet Orne i regionen Normandie, 
 La Roche-en-Brenil, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 La Roche-des-Arnauds, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Roche-de-Rame, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Roche-de-Glun, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Roche-Clermault, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 La Roche-Blanche, Loire-Atlantique, kommun i depaetementet Loire-Atlantique,

Schweiz 

 La Roche, kommun i kantonen Fribourg,